Les Aemilii Regilli sont des patriciens romains membres d'une branche de la gens des Aemilii. Actifs durant le , ils n'ont jamais atteint le consulat.

Regillus est le nom d'un lac du Latium antique près duquel Aulus Postumius Albus défait les Latins et Tarquin le Superbe. Il reçoit alors le surnom de Regillensis (« de Régille »), en l'honneur de sa victoire. Ce cognomen provient peut-être du même lac. Il peut aussi signifier « petit roi, roitelet ».

 Marcus Aemilius Regillus, préteur en 217 et flamen martialis de 215 à 205 
 Marcus Aemilius Regillus, fils du précédent, légat en 190 , décède la même année
 Lucius Aemilius Regillus, frère du précédent, préteur en 190